Sitapur (district), een district van de Indiase staat Uttar Pradesh
 Sitapur (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Sitapur